Чемпионат Дании по шахматам 1943 проходил в Хельсингёре в период с 22 по 26 апреля в помещении Teatercafeen. Победил экс-чемпион 1940 года Эневолльсен, Йенс. Второй — бронзовый призёр чемпионата 1934 года Нильсен, Юлиус. Чемпион Дании последних двух лет (1941, 1942) Нильсен, Бьёрн финишировал третьим.

В чемпионате сыграл Гудмундур Арнлаугссон из Исландии; ранее сыгравший в 1941 году.

Сыграно 28 партий, из них известны 11.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1943

Чемпионаты Дании по шахматам
1943 год в шахматах